Gonzalo Pérez ist der Name folgender Personen:

 Gonzalo Pérez (Staatssekretär), spanischer Kleriker
 Gonzalo Pérez de Novoa (um 1330), spanischer Bischof
 Gonzalo Pérez de Angulo (um 1550), Gouverneur Kubas
 Gonzalo Pérez de Vargas (* 1991), spanischer Handballtorwart
 Gonzalo Pérez Arce (* 1998), spanischer Handballspieler